Taktik (von altgriechisch  ‚Kunst, ein Heer in Schlachtordnung zu stellen‘) steht für:

 Taktik (Militär)
 Polizeiliche Taktik
 die vom Trainer festgelegte Spielweise im Sport, siehe z. B. Spielaufbau, Verteidigung (Sport) oder 
 Taktik (Fußball)
 Taktik (Handball)
 Taktik (Eishockey)
 Taktik (Schach)
 Taktik (Film), österreichischer Spielfilm von Hans-Günther Bücking und Marion Mitterhammer (2022)

Siehe auch:
 Taktikspiel
 Taktik-Shooter
 Taktische Einheit